Gästgivartjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gästgivartjärnen, Dalarna, sjö i Falu kommun, 
Gästgivartjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn